Almeidaia är ett släkte av fjärilar. Almeidaia ingår i familjen påfågelsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Påfågelsspinnare
Almeidaia